Мелания — женское имя греческого происхождения. Носители, известные по имени:
 Мелания Младшая — христианская святая, почитаемая в лике преподобных (V век).
 Мелания Старшая — христианская святая, бабка Мелании Младшей (IV век).
 Другое
 Мелания  — название кануна Нового года у восточных славян.
 Мелания песчаная (Melanoides tuberculata) — вид брюхоногих моллюсков семейства Thiaridae.